Оле́г Миха́йлович Алифанов (род. 1941) — советский и российский учёный, специалист в области теории проектирования и тепловой защиты летательных аппаратов, академик РАН (2019).

Биография 
Родился 1 января 1941 года в Москве. С 1958 года учился в Московском авиационном институте на факультете авиационной техники.

В 1964 году окончил МАИ по специальности инженер-механик и в дальнейшем работает там же.

В 1980 году защитил докторскую диссертацию, в 1983 году присвоено учёное звание профессора.

С 1987 года — декан факультета Космонавтики и автоматических летательных аппаратов (с 1993 года — Аэрокосмический факультет).

С 1990 года по совместительству заведует кафедрой «Проектирование и конструкция летательных аппаратов» (с 1993 года — кафедра «Космические системы и ракетостроение»).

26 мая 2000 года избран членом-корреспондентом РАН, с 15 ноября 2019 года — академик РАН.

Научная деятельность 
Специалист в области теории проектирования и тепловой защиты летательных аппаратов.

Основной область научных интересов и исследований: теория и методология нового класса задач — обратных задач теплообмена.

Основатель нового научного направления и научной школы «Моделирование, идентификация и диагностика процессов тепломассообмена в ракетно-космической технике и энергоемких технологиях» (статус школы признавался Советом по грантам при Президенте РФ в 2003 году и подтверждался в последующие 2006, 2008, 2010 годы), основанных на принципиально новом подходе — методах обратных задач, имеющих важное значение для диагностики и моделирования процессов механики и теплопереноса, проектирования и отработки теплонагруженных конструкций и технологических процессов.

Для решения практических задач в этой области были созданы оригинальные экспериментальные установки для исследования и отработки тепловых и тепломеханических режимов конструкций летательных аппаратов, реализованы новые эффективные принципы диагностики и методики аэротермодинамических и тепловых испытаний, разработаны новые концепции автоматизации экспериментов и испытаний.

Результаты проведенных им исследований были использованы при проектировании и испытаниях ракет-носителей Н-1, «Энергия», КА Метеор-2, Марс-96, аэрокосмического аппарата Буран, при создании новых композиционных материалов и конструкций, в том числе гибких надувных оболочек для возвращения космических объектов.

Соавтор более 350 научных работ, из них 10 монографий, отраслевой стандарт, 9 учебных пособий, 40 изобретений.

Участие в подготовке научных кадров 
В МАИ читает курсы лекций по проектированию и отработке теплонагруженных конструкций, моделированию процессов функционирования летательных аппаратов, также читал курсы в различных университетах и академиях за рубежом.

Под его руководством защищено 8 докторских и 16 кандидатских диссертаций.

Председатель следующих советов, секций, конкурсов, оргкомитетов конференций
 Экспертный совет «Авиационная и ракетно-космической техника» ВАК Минобрнауки,
 Научный совет РАН по тепловым режимам машин и аппаратов,
 Секция "Процессы тепломассообмена, свойства веществ и материалов РФФИ,
 Диссертационный совет по защите диссертаций на соискание ученой степени д.т. н. по специальностям 05.07.02, 05.07.03, 05.07.07, 05.07.09, 01.04.14 (МАИ),
 Объединенный диссертационный совет по специальностям 05.07.02, 05.07.05, 05.07.07, 05.07.10 (РГУИТП),
 Секция «Космическое образование» Координационного научно-технического совета Роскосмоса,
 Ученый совет Аэрокосмического факультета МАИ,
 Председатель Международного конкурса научно-инновационных работ молодых исследователей Космоса «Полет в Будущее» на соискание премий американского Фонда Роберта и Виржинии Хайнлайн;
 член Международного жюри конкурса, Всесоюзный семинар «Обратные задачи и идентификация процессов теплообмена» (председатель Оргкомитета — 1973, 1975, 1977, 1979, 1982, 1985, 1988 гг.), на основе которого стала проводиться Международная конференция «Обратные задачи: идентификация, проектирование и управление» (председатель конференции — 1990, 1994, 1998, 2003, 2007, 2010 гг.).

Член советов, комитетов, комиссий, коллегий, программных и организационных комитетов конференций
 Межведомственный совет по присуждению премий Правительства РФ в области науки и техники,
 Совет по грантам Президента РФ для поддержки молодых российских ученых и ведущих научных школ,
 Совет РАН по космосу (председатель экспертной комиссии «Проблемы научно-образовательных спутников»),
 Президиум НТС Роскосмоса, Национальный комитет по тепло- и массообмену РАН, Совет РФФИ «Фундаментальные основы инженерных наук»,
 Комитет торгово-промышленной палаты РФ по содействию модернизации и технологическому развитию экономики России,
 Экспертная коллегия Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд «Сколково»),
 Комитет по материалам и конструкциям космических аппаратов МАФ — Международной астронавтической федерации (г. Париж, Франция),
 Исторический комитет МАФ, Наградной комитет МАФ,
 Комиссия «Космос и общество» МАА — Международной академии астронавтики (г. Париж, Франция),
 Комитет советников Международного космического университета (г. Страсбург, Франция);

Участие в программных комитетах научных мероприятий
 Минского международного форума по тепло-и массообмену (1984, 1988, 1996, 2004, 2008, 2012 гг.),
 Международных астронавтических конгрессов (ежегодно с 1990 г.),
 Российской национальной конференция по теплообмену (1998, 2002, 2006, 2010 гг.),
 Международных аэрокосмических конгрессов МАК-2007, МАК-2009, МАК-2011.

Участие в работе научных журналов
Главный редактор журналов
 «Тепловые процессы в технике» (международный журнал, издается в российском Изд-ве «Наука и технологии», входит в Перечень ВАК),
 «Heat Transfer Research» (международный журнал, издается в США, г. Нью-Йорк, в Изд-ве «Begell House Inc.»).
Член редколлегий и редсоветов журналов:
 Вестник МАИ,
 Общероссийский журнал «Полет»,
 Аэрокосмическое приборостроение,
 Альтернативная энергетика и экология (международный журнал, издается в России),
 Проблемы машиностроения и автоматизации (международный журнал, издается в России),
 Инженерно-физический журнал (международный журнал, издается в Белоруссии),
 Промышленная теплоэнергетика (НАН Украины),
 Inverse Problems in Sciences and Engineering (международный журнал, издается в США),
 Space Policy (международный журнал, издается в Великобритании),
 Journal Computational and Applied Mathematics (международный журнал, издается в Бразилии)

Научные труды и учебные пособия 

 Алифанов О. М. Идентификация процессов теплообмена летательных аппаратов (введение в теорию обратных задач).- М.: Машиностроение, 1979.-216c.
 Алифанов О. М., Занцев В. К., Панкратов Б. М. и др. Алгоритмы диагностики тепловых нагрузок летательных аппаратов. — М.: Машиностроение, 1983.- 168с.
 Алифанов О. М., Панкратов Б. М., Хохулин В. С. Летательные аппараты (Учебное пособие с грифом Минвуза СССР).- М.: Изд. МАИ, 1986.- 264 с.
 Алифанов О. М. Обратные задачи теплообмена.- М.: Машиностроение, 1988.- 280 с.
 Алифанов О. М., Артюхин Е. А., Румянцев С. В. Экстремальные методы решения некорректных задач.- М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит.,1989.-288 с.
 Alifanov O. M. Inverse Heat Transfer Problems. Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg, 1994.- 348 с.
 Alifanov O. M., Artyukhin E. A., and Rumyantsev S. V.. Extreme Methods for Solving Ill-Posed Problems Extreme Methods for Solving Ill_Posed Problems with Application to Inverse Heat Transfer Problems. — Begell House Inc., New York, 1996.
 Алифанов О. М., Вабищевич П. Н., Михайлов В. В. и др. Основы идентификации и проектирования тепловых процессов и систем. -М.: Издательство «Логос», 2001, 400 с.
 Алифанов О. М., Андреев А. Н., Гущин В. Н., Матвеев Ю. А. Баллистические ракеты и ракеты-носители (Учебное пособие с грифом Минобрнауки). — М.: Издательство «Дрофа», 2004, 425 с.
 Алифанов О. М., Артюхин Е. А., Ненарокомов А. В. Обратные задачи в исследовании сложного теплообмена, М.: Изд-во «Янус-К», 2009, 280 с.

 Редакторская деятельность
 

 Награды Государственные награды России Премия Правительства Российской Федерации имени Ю. А. Гагарина в области космической деятельности (в составе группы, за 2011 год) — за цикл научно-методических работ по формированию и практической реализации инновационных образовательных программ и пропагандистских проектов для кадрового обеспечения космической деятельности
 Государственная премия СССР (в составе группы, за 1984 год) — за разработку методов исследования тепловых режимов
 Премия Президента Российской Федерации в области образования (2002)
 Орден Почёта (5 ноября 2020 год) — за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу.
 Орден Дружбы (2001)Международные награды''
 Медаль имени Ф. Малины Международной астронавтической федерации (1992) — за достижения в области образования и науки;
 Награда Международной академии астронавтики (2004) — За достижения в инженерных науках;
 Почетная грамота Национальной академии наук Белоруссии (2004) — за развитие международного сотрудничества и вклад в теорию тепло- и массообмена;
 Высшая награда Международной астронавтической федерации — Премия им. А. Д. Эмиля (2006) — за вклад в космонавтику и международное сотрудничество;
 Премия и медаль имени академика А. В. Лыкова Национальной академии наук Белоруссии (2007) — за выполнение циклов работ, внесших крупный вклад в развитие теоретических и экспериментальных исследований по проблемам тепло- и массообмена, ставших основой новых высокоэффективных технологий и оборудования для производства
 Диплом Европейского качества и Золотая медаль Европейской научно-промышленной палаты (2013) — за создание теоретической базы, на основе которой разработаны оригинальные экспериментальные установки для исследования и отработки тепловых режимов конструкций, реализованы новые эффективные принципы диагностики, методики аэротермодинамических и тепловых испытаний).

Примечания

Ссылки 
 
 
 Список научных трудов в каталоге РГБ.
 Его статьи в РИНЦ

Выпускники Московского авиационного института
Преподаватели Московского авиационного института
Деканы
Лауреаты премии Правительства РФ имени Ю. А. Гагарина
Члены Международной академии астронавтики
Лауреаты премии Президента Российской Федерации в области образования